Pieter Hoytema van Konijnenburg (1868-1921), burgemeester van Bergambacht, Enkhuizen en Naarden
 Jacobus Hoytema van Konijnenburg (1902-?), commandant van het Regiment Huzaren Prins Alexander
 Carel Paulus Hoytema van Konijnenburg (1904-1990), secretaris van het Nationaal Crisis Comité en burgemeester van Scherpenzeel (Gelderland)